Heigenhuber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Michael Heigenhuber (* 1954), deutscher Kirchenmusiker
 Lorenz Heigenhuber (* um 1991), deutscher Jazzmusiker